Alan Bollard – economista neozelandese
 USCGC Bollard – cutter